novi vijek, razdoblje u ljudskoj povijesti
 Novo doba (Split), splitski dnevnik, izlazio do 1944.
 New Age, skup društvenih strujanja u zapadnom civilizacijskom krugu u 20. stoljeću
 Nova doba (2002), hrvatski TV-film
 Novo doba (televizijska serija)